Ву́лиця Во́їнів-Інтернаціоналі́стів — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, що названі на честь Воїнів-інтернаціоналістів.



Поточні назви 
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — вулиця в місті Мелітополь Запорізької області.

Колишні назви 
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Афганців в місті Бровари Київської області.
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Політехнічна у місті Вінниця
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Миротворців в смт Володимирець Рівненської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Героїв Афганістану в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Ветеранів Афганістану в місті Ірпінь Київської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Афганців в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Героїв УПА у місті Ківерці.
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Миротворців у місті Ковель.
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Героїв Небесної сотні у місті Костопіль.
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Мрії у місті Кременчук.
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Афганців в місті Луцьк.
Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Афганців в смт Любашівка Одеської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Афганців в місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Троїцької в місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Миротворців в місті Овруч Житомирської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Афганців в місті Острог Рівненської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Владислава Писаренка у місті Радомишль
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Афганців в місті Синельникове Дніпропетровської області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Солдатської Слави у місті Славута 
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Українських Воїнів в місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Олега Міхнюка в місті Чернігів.
 Вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів — колишня назва вулиці Воїнів-Миротворців в місті Шпола Черкаської області.

Вулиці